Hydatellaceae är en familj i näckrosordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet Tracheophyta och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hydatellaceae 13 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Näckrosordningen
Hydatellaceae